Sorbais désigne :

 une commune de l'Aisne, Sorbais ;
 un fromage fabriqué à l'origine dans ce village de Thiérache, le sorbais ;
 par ailleurs, c'est le gentilé de la commune corse de Sorbo-Ocagnano.